Amadeus II av Savojen (), född omkring 1050, död 26 januari 1080, var en savojsk greve från 1078 fram till sin död.

Anfäder 

Födda okänt år
Avlidna 1080
Män
Personer under 1000-talet